Albin Linnér – calciatore svedese
 Björn-Ola Linnér – accademico svedese
 Oscar Linnér – calciatore svedese, portiere
 Sigfrid Linnér – politico svedese